En la Argentina existen dos departamentos denominados San Justo, en las provincias de Córdoba y de Santa Fe:

 Departamento San Justo (Santa Fe)
 Departamento San Justo (Córdoba)